Władysław Sikorski byl předsedou jedné vlády Druhé Polské republiky a dvou polských exilových vlád:

 První vláda Władysława Sikorského od 16. prosince 1922 do 26. května 1923
 Druhá vláda Władysława Sikorského od 30. září 1939 do 18. července 1940, první exilová vláda
 Třetí vláda Władysława Sikorského od 20. července 1940 do 4. července 1943